Teichmann of Teichman kan verwijzen naar:
 Axel Teichmann, een voormalige Duitse langlaufer
 Eric Teichmann (Teichman), een Brits diplomaat
 (Jean) Théodore Frédéric Teichmann, een Belgisch staatsman
 Constance Teichmann, een Belgisch mecenas en dochter van Théodore Teichmann
 de Teichmannbrug in Brussel